«Pussy» (, разг. «женские гениталии») — двадцать первый сингл немецкой метал-группы Rammstein. Официальная дата выхода сингла — 18 сентября 2009 года. Куплеты песни написаны на немецком и английском языке, а припев на английском. Первое промовидео было размещено на сайте The Gauntlet 1 сентября 2009 года. Сразу же после выхода клип занял первое место в программе «Лучшая Десятка» на телеканале A-ONE. А в журнале BRAVO (№ 46, 2009) было написано:

Неудивительно, что этот клип так быстро занял первое место в чарте. Его оригинальная версия чуть-чуть не дотягивает до порнофильма.

Pussy стал первым синглом Rammstein, занявшим первое место в немецких чартах. На сингле «Ich tu dir weh» вышел ремикс песни от группы Scooter.

Видеоклип 
Видеоклип группа официально разместила на сайте порнографического характера visit-x.net. Снят режиссёром Юнасом Окерлундом, который уже снимал клип для Rammstein на песню «Mann gegen Mann». В клипе показаны порнографические вставки с участием дублёров.

Живое исполнение 

Исполнялась на каждом концерте Liebe ist für alle da тура, с самого первого концерта 2009 года в Берлине, а также на каждом выступлении Europe Stadium Tour 2019. Ближе к концу этой песни Тилль садился на аппарат, напоминающий половой член и поливал толпу пеной, напоминающей сперму. Одновременно сыпалось конфетти, раскрашенное в цвета флага Германии (аналогично конфетти во время песни «Amerika» из Reise, Reise тура). На первом концерте в Москве в 2010 году, а позже, на концерте в Гданьске, Польша, в рамках тура в поддержку альбома Made in Germany 1995–2011 эта имитация пениса не сработала — по техническим причинам пена из «пушки» не разбрызгивалась. Позже группа отказалась от макета, заменив его более простым пеногенератором без дополнительного оформления, продолжив тур по Европе и Северной Америке (во время Europe Stadium Tour 2019 был сделан новый пеногенератор большего размера). Во время концерта в Софии, Болгария, Тилль спел несколько слов из куплета на болгарском языке. Во время турне по Латинской Америке музыканты использовали фаллоимитаторы с фейерверками. Исполнялась на всех концертах Made in Germany 1995—2011 и, как правило, была заключительной (кроме концертов в Москве, когда выступление завершала песня «Moskau», и Париже, где последней исполнялась «Fruhling in Paris»). Вернулась в сет-лист во время Rammstein Stadium Tour, исполняясь между «Du riechst so gut» и «Rammstein»

Список композиций

Участники записи 
 Тилль Линдеманн — вокал
 Рихард Круспе — соло-гитара, бэк-вокал
 Пауль Ландерс — ритм-гитара, бэк-вокал
 Оливер Ридель — бас-гитара
 Кристоф Шнайдер — ударные
 Кристиан Лоренц — клавишные

Чарты

Годовые чарты (2009)

Примечания

Ссылки 
 Съёмки видеоклипа (нем., англ. субтитры)

Песни Rammstein
Синглы Universal Music Group
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Вагина в культуре